O Campeonato Mundial de Clubes da FIFA de 2000 foi realizada no Brasil, entre 5 de janeiro e 14 de janeiro de 2000. As oito equipes participantes tinham de submeter os esquadrões de 23 jogadores, pelo menos, 10 dias antes do início do torneio. Todos os jogadores foram contados entre 1 e 23, independentemente do número de eles usavam em outras competições. Originalmente, apenas os jogadores registados para seus clubes antes de 15 de novembro de 1999, foram elegíveis para jogar no torneio, mas este ponto de corte foi mais tarde estendido para 20 de dezembro.

Al-Nasr 
Treinador:  Milan Živadinović

Corinthians
Treinador:  Oswaldo de Oliveira

Manchester United
Treinador:  Alex Ferguson

Necaxa
Treinador:  Raúl Arias

Raja Casablanca
Treinador:  Fathi Jamal

Real Madrid
Treinador:  Vicente del Bosque

South Melbourne
Treinador:  Ange Postecoglou

Vasco da Gama
Treinador:  Antônio Lopes

Ver também 
 Mundial de Clubes da FIFA 2000

 
2000 no futebol
Partidas do Sport Club Corinthians Paulista
Partidas do Club de Regatas Vasco da Gama
Listas da FIFA